Julia Mora-Mir, plus connue sous le nom de Sôra, est une chanteuse, compositrice et productrice de r&b contemporain d'origines pakistanaise et espagnole et de nationalité franco-britannique basée à Paris.

Carrière 
Elle a commencé à étudier la musique en 2016 au Centre d'informations musicales (école de musique de jazz Le CIM) avant de rejoindre le Centre international Nadia et Lili Boulanger.

En fin d'année 2017 elle produira sa première chanson sous le nom de Sôra avec le producteur de musique électronique français, Uppermost. Ce titre, Step By Step, atteint la troisième place dans le classement des meilleures ventes d'electro house sur Beatport en 2017 et la première place dans le classement des meilleures ventes d'electro house sur Juno Download.

En 2018, après sa signature sur le label Colligence Records, Sôra commence à se produire sur scène avec son premier concert le  au Point Éphémère à Paris. À la fin de l'année, Sôra présente son premier EP Number One avec 4 titres (Lifestorm, Number Won, The Grit, Sakura), qui cumule rapidement le million de stream. Le titre Lifestorm ressort sur le label parisien Kitsuné et cela lui vaut sa première sortie médiatique dans Elle.

Sôra revient en 2019 avec son single Unchained et annonce une tournée française de plus de vingt dates qui débute à l'Élysée-Montmartre avec Rudimental. Sur la route, elle partage la scène avec des artistes tels que Deluxe, Kimberose, Cats on Trees, Alma. Elle sera aussi l'invitée du Sofar Sounds à Londres à deux reprises. Elle a été interviewée pour la première fois le  sur la radio nationale Mouv' (Radio France) avec DJ Ayanne et Emmy (Mouv Love Club). Elle y présentera sa reprise officielle de Britney Spears Toxic et annoncera la sortie de son album à paraître pour début 2020. Celui-ci sera finalement décalé à fin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 en France.

Sôra est invitée plusieurs fois sur scène lors de la Fashion Week de  à Paris, notamment pour le show d'Adeline Ziliox (haute couture). Peu de temps après, Sôra annonce son premier contrat d'égérie pour la luxueuse manufacture d'horlogerie suisse Maurice Lacroix.

Influences 
Sôra affirme avoir été passionnée de r&b et de pop dès son plus jeune âge grâce, notamment, aux différents clips sortis durant les années 2000 comme Destiny's Child, Britney Spears, Madonna. Elle qualifie sa musique comme « hybride » puisqu'elle s'inspire aussi du jazz, de l'electro et du rock.

Famille 
Fille d'une mère britannique et d'un père français, Sôra hérite également de son grand-père pakistanais qui était musicien. Elle se consacre à la musique et aux arts depuis son enfance à travers le piano, le chant ou la danse. Sôra perd son père à l'âge de 19 ans et lui dédiera son premier album Long Life To Phill qui sortira en 2020.

Discographie

Notes et références

Liens externes 
 

Chanteuse française du XXIe siècle
Chanteuse britannique du XXIe siècle
Compositrice française
Compositrice britannique